Ли́вен () — род остзейского дворянства, бароны и светлейшие князья Ливен.

Графиня Шарлотта Ливен, как воспитательница дочерей императора Павла I была возведена (1826) в княжеское достоинство, её потомки носили титул светлейших князей. Их основной резиденцией был Мезотен на территории современной Латвии.

Происхождение и история рода 
По семейному преданию род происходил от жившего в XII веке ливского вождя Каупо (Каупе, Куббе). Каупо был старшиной ливов, который одним из первых принял христианство в Лифляндии вследствие проповеди Мейнгарда (1186). По легенде, Каупо ездил в Авиньон послом от рижского епископа Альберта к папе Иннокентию III, утвердившему его в дворянском достоинстве (1202), с прозванием Ливе. Внук Каупе, Николай, по семейному преданию, стал называться Ливеном.

Первым документально зафиксированным представителем рода является живший (1269) в Риге Герардус Ливо. Рейнгольд Ливен, эзельский губернатор, возведён вместе с братом Берендсом-Отто в баронское Шведского королевства достоинство (1653). Сын Берендса-Отто, барон , генерал-лейтенант шведской службы (1714), вице-губернатор Эстляндии (1710), находился в Османской империи (1713) вместе с королём Карлом XII, став его доверенным лицом, после возвращения в Швецию (1714) назначен главой Адмиралтейства и главнокомандующим военно-морским флотом Швеции, руководителем Штатс-конторы и Камер-конторы, член Государственного совета Швеции (с 1719). Его сын, , генерал-лейтенант шведской службы (1756), член Государственного совета Швеции (с 1760), генерал-губернатор Померании и о. Рюген (1766—1772), маршал шведского королевского двора (с 1772).

Из потомков барона Рейнгольда многие состояли на русской службе.

Барон Иоганн-Христофор (Иван Романович) был при Екатерине II губернатором в Архангельске, а при Павле I — генералом от инфантерии. Он был из курляндской ветви этой фамилии, из которой вышли графы Римской империи (ныне угасшие) и русские светлейшие князья Ливен. Последние ведут своё происхождение от барона Отто-Генриха (1726—1781), генерал-майора, женатого на Шарлотте Карловне, урожденной баронессе Гаугребен (1742—1828), которая по смерти своего мужа назначена была воспитательницею великих княжон, дочерей Павла Петровича, а впоследствии и великих князей Николая и Михаила Павловичей. Она получила звание статс-дамы (1794), пожалована графским достоинством (1799) и в княжеское достоинство с титулом светлости (1826). Как вспоминал граф Е. Ф. Комаровский,

Мне приятно было почтеннейшей и всеми уважаемой графине Ливен самому вручить браслеты с портретом императора, осыпанные крупными бриллиантами, и объявить ей, что она и всё её потомство возведены на степень князей, с титулом светлости, ибо грамоту на сие достоинство не имели времени ещё изготовить.

Старший сын её, князь Карл Андреевич, участвовал в шведской войне (1789—1790), состоял адъютантом при князе Потёмкине, при Павле I был военным губернатором в Архангельске. В 1819 году, после продолжительной отставки, назначен куратором дерптского учебного округа, а с 1828 до 1833 год был министром народного просвещения.

Внук Карла Ливена — Андрей Александрович — статс-секретарь и сенатор. Родился в 1839 году; в 1859 году, окончив курс в московском университете, служил сначала по ведомству министерства внутренних дел. С 1872 года состоял при графе Валуеве товарищем министра государственных имуществ, а в 1877—1881 годах был преемником его по управлению этим министерством. При Андрее Александровиче продажа башкирских земель была приостановлена; задуманы и частью начаты различные преобразования по управлению.

Второй сын княгини Шарлотты Карловны — князь Христофор Андреевич (1777—1838) — генерал-адъютант Павла I, был близок к Александру I, при котором находился во время Аустерлицкого боя и в Тильзите; с 1809 года был послом в Берлине, а с 1812 года — в Лондоне (до 1834), назначен членом Государственного совета и попечителем цесаревича наследника, сопровождая последнего в путешествии, умер в Риме. 

Жена его Доротея (Дарья Христофоровна, 1784—1857), урожденная Бенкендорф, в Петербурге славилась своим салоном, а в Лондоне её дом служил центром дипломатического мира. В 1839 года она поселилась в Париже, который покидала только в 1848 году и на время Крымской войны. В Париже её салон соперничал с салоном г-жи Рекамье; поклонник последней, Шатобриан, сильно восставал против княгини Ливен в своих «Замогильных записках». Княгиню Дарью Христофоровну называли Эгерией Гизо. Она старалась действовать на французское правительство в интересах России и в строго консервативном духе; под конец жизни поддалась влиянию католических патеров. Она оставила отрывки из своих записок и огромную корреспонденцию. В печати появились «Correspondence of Princesse Lieven and Earl Grey», изд. Guy le Strange (, 1890—1891);

Из старшей, баронской линии рода Ливен более известен барон Вильгельм Карлович — генерал-адъютант († 1880); окончил курс в дерптском университете участвовал в войне (1828—1829 и 1830—1831). Отправлен в Константинополь с генерал-адъютантом графом Орловым по поводу распрей, возникших между Турциею и Египтом (1833), а затем послан в Малую Азию для наблюдения за отступлением оттуда египетских войск и для собрания сведений об этом, тогда очень мало известном крае. Назначен генерал-квартирмейстером главного штаба (1855), лифляндским, эстляндским и курляндским генерал-губернатором (1861), член Государственного совета (1863).

Известные представители рода

Примечания

Литература 
 
 
 
 Ливены князья и бароны
 
 
 AN ONLINE GOTHA

 
Баронские роды России
Графские роды России
Княжеские роды Российской империи
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены лилии